Bechtluft ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Heinrich Bechtluft (* 1944), deutscher Hörfunkmoderator und Autor
 Jan Peter Bechtluft (* 1971), Bürgermeister der Stadt Papenburg
 Verena Bechtluft (* 1986), deutsche Keglerin